Boezem steht für:
 Boezem (Rotterdam), ein Gewässer in Rotterdam 
 Marinus Boezem (* 1934), ein niederländischer Konzeptkünstler und Bildhauer